Сара Еррані і Роберта Вінчі були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили виступати окремо. Еррані грала в парі з Флавією Пеннеттою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Бетані Маттек-Сендс і Луціє Шафарова. Вінчі грала в парі з Єленою Янкович, але в першому колі їх перемогли Гарбінє Мугуруса і Карла Суарес Наварро.
Маттек-Сендс і Шафарова потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Каролін Гарсія і Катарина Среботнік з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Main Draw

Rogers Cup 2015